Трес Пуертас има више значења:

 Трес Пуертас (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Трес Пуертас (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Трес Пуертас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Трес Пуертас (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трес Пуертас (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Пуертас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Пуертас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику